Psarka – część miejscowości Niepołomice
 Psarka – potok, dopływ Czarnej Przemszy
 Psarka – struga, dopływ Świśliny